Måskejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Måskejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (35,2 ha)
Måskejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (2,21 km²)
Måskejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Padje-Måskejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (4,7 km²)
Vuolle Måskejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (2,64 km²)

Se även
Måskosjaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn